Владисла́в Никола́ев:
 Николаев, Владислав Викторович (род. 1972) — российский тележурналист.
 Николаев, Владислав Владимирович (род. 1954) — художник-ювелир, медальер, геральдист, создатель наградных знаков Чувашской Республики.